Соревнования по водному поло среди мужских команд на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в Кванджу пройдут с 15 по 27 июля 2019 года.

Команды  
Команды, которые принимают участие в турнире:

Азия
 
 
 
Северная и Южная Америка
  
 
Австралия и Океания
 
 
Африка
 

Европа

Соревнование

Групповой этап 

''Все матчи проходят по местному (корейскому) времени, UTC+09:00.

Группа А 

Казахстан выше Канады благодаря победе в личной встрече 10-9.

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Квалификация плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте чемпионата  

Чемпионаты мира по водному поло
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
2019 год в водном поло